Anastazije I., bizantski car, vladao 491. – 518.
  Anastazije I., papa, vladao 399. – 401.